De Zuid-Duitse voetbalbond (Duits: Verband Süddeutscher Fußball-Vereine) was een regionale voetbalbond in Zuid-Duitsland.

De bond werd op 17 oktober 1897 in Karlsruhe opgericht door acht voetbalclubs. Aanvankelijk werden enkel vriendschappelijke wedstrijden gespeeld. In 1898/99 werd voor het eerst een kampioenschap georganiseerd door de bond. Er namen acht clubs deel die verdeeld werden over drie groepen. Er namen nog geen teams uit Beieren deel. Freiburger FC werd de eerste kampioen. Na de Eerste Wereldoorlog werd Elzas-Lotharingen opnieuw een deel van Frankrijk en de teams verhuisden naar de Franse competities.

Nadat de NSDAP aan de macht kwam in 1933 werden alle regionale voetbalbonden ontbonden.

Overzicht
Clubs in het vet werden ook Duits landskampioen. SpVgg Fürth werd in 1929 ook landskampioen zonder dat ze in de top twee eindigden van Zuid-Duitsland. 

 SpVgg Fürth werd Duits kampioen in 1929 en was gekwalificeerd als derde team uit Zuid-Duitsland.

Seizoenen eerste klasse
Hieronder overzicht van de jaren eerste klasse gecombineerd over de verschillende kampioenschappen. In 1914/15 vond er geen competitie plaats, van 1915 tot 1919 vonden er competities plaats waarvan van 1915 tot 1918 voornamelijk enkel de deelnemers aan de eindronde bewaard gebleven zijn. Deze seizoenen zijn niet opgenomen in deze tabel daar ze onvolledig zijn. In de beginjaren werden er weinig wedstrijden gespeeld. De seizoenen van de Frankfurtse voetbalbond zijn hier niet opgenomen omdat dit geen voorbereiding was van de Zuid-Duitse eindronde en deze een paar seizoenen parallel liep met de Maincompetitie. 

 
Geschiedenis van Baden-Württemberg
Geschiedenis van Hessen
Elzas-Lotharingen